Fogliano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fogliano Redipuglia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, 
 Fogliano, Fogliano Redipuglia, ort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, 
 Fogliano (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Fogliano (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Reggio Emilia, 

Robotskapade Italienförgreningar